Филип (Поп)Димитров Хаджиев или Хадживасилев е български просветен деец от късното Българско възраждане в Македония.

Биография 
Филип Димитров е роден в голямата кайлярска паланка Емборе, тогава в Османската империя, днес Емборио, Гърция, в семейството на българския екзархийски свещеник Димитър Хаджиев (Хадживасилев). Брат е на Благой Димитров. Златко Каратанасов, учител в Емборе от 1884 – 1887 година, нарича поп Димитър

Поп Димитър е убит от гърци в хан в Кожани. Филип завършва в 1893 година с осмия випуск Солунската българска мъжка гимназия. Брат му Кръстю също завършва Солунската гимназия с шестия випуск. Филип учи в Рисувалното училище в София, но не успява да го завърши. Преподава рисуване в Одринската българска мъжка гимназия. Ученикът му Дамян Калфов го нарича „добър, талантлив художник и бе всял у всички ни особена любов към рисуването“.

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Осми випуск на Солунската българска мъжка гимназия
Родени в Емборе
Възпитаници на Националната художествена академия
Учители в Одринската българска мъжка гимназия
Български имигранти от Македония в София
Починали в София